Wotton kan syfta på

Platser

Kanada 

 Wotton, Kanada, kommun, Québec, Estrie,

Storbritannien 

 Wotton, Surrey, civil parish i England, 
 Wotton, Gloucester, Gloucestershire
 Wotton-under-Edge, Gloucestershire
 Wotton Underwood, Buckinghamshire

Personer 
 
 Henry Wotton (1568–1639), engelsk diplomat
 Nicholas Wotton (1497–1567), engelsk diplomat